Idool (religie), een vereerd beeld of vereerde afbeelding
 Een vereerd persoon, zie persoonsverheerlijking
 Japans idool
 Idool (televisieprogramma), een televisieprogramma
 Idool (filosofie), een epistemologisch vooroordeel, in de filosofie bijna uitsluitend in de meervoudsvorm gebruikt: idolen